Geisberg ist Name oder Namensbestandteil von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Hoher Geisberg (727,0 m), im Schwarzwald nahe Schweighausen (Schuttertal), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Geisberg (Schwarzwald), Sporn (622 m) des Hohen Geisbergs mit Gebirgspass (607,1 m; L 103) zwischen der Elz und Kinzig
 Geisberg (Geisberger Forst) (585 m), im gemeindefreien Gebiet Geisberger Forst bei Zeegendorf (Strullendorf), Landkreis Bamberg, Bayern
 Geisberg (Unteres Saartal) (482,1 m), im Unteren Saartal bei Schoden, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Geisberg (Odenwald) (441,2 m), im Odenwald bei Günterfürst (Erbach), Odenwaldkreis, Hessen
 Geisberg (Ernstbrunner Wald) (332 m), Berg in Gaisberg bei Hollabrunn, Niederösterreich
 Geisberg (Siebengebirge) (324,3 m), im Siebengebirge nahe Rhöndorf (Bad Honnef), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Geisberg (Mittelmosel) (262 m), an der Mittelmosel bei Mülheim an der Mosel, Kreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Geisberg (Wiehengebirge) (204,5 m), im Wiehengebirge bei Eininghausen (Preußisch Oldendorf), Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Geisberg (Wiesbaden) (210 m), in Wiesbaden, kreisfreie Stadt, Hessen

in Frankreich:
 Geisberg (Wissembourg, Berg) (243 m), bei Geisberg (Wissembourg) (Wissembourg), Département Bas-Rhin, Elsass

Geisberg ist der Name von Ortsteilen:

in Bayern, Deutschland:
 Geisberg am Wald, Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau
 Geisberg (Altötting), Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting
 Geisberg (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau
 Geisberg (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting
 Geisberg (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting
 Geisberg (Heiligenstadt in Oberfranken), Ortsteil des Marktes Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg
 Geisberg (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting
 Geisberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Geisberg (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham
 Geisberg (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn

in Österreich:
 Geisberg (Gemeinde Stroheim), Ortsteil von Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Geisberg (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Geisberg (Gemeinde Stadl-Predlitz), Ortsteil von Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark

im Elsass, Frankreich:
 Geisberg (Wissembourg), Ortsteil der Stadt Wissembourg, Département Bas-Rhin

Geisberg ist der Familienname folgender Person:
 Heinrich Geisberg (1817–1895), deutscher Archivar
 Max Geisberg (1875–1943), deutscher Kunsthistoriker
 Renate Geisberg-Wichmann (1898–1972), deutsche Zeichnerin und Holzschneiderin

Siehe auch:
 Gaisberg
 Geisberg-Formation
 Geisbergtunnel
 Geisenberg
 Geissberg
 Geissberger